Balduí IV de Flandes, el Barbut o Bella Barba (980 - 1035), comte de Flandes (987 - 1035)
 Balduí IV d'Hainaut, el Constructor (1108-1171), comte d'Hainaut de 1120 a 1171 
 Balduí IV de Jerusalem el Leprós (Jerusalem, 1161 – 1185), fill d'Amalaric I i d'Agnès de Courtenay, Rei de Jerusalem (1174 - 1185)